Cesare Mirabelli – giurista italiano
 Franco Mirabelli – politico italiano
 Giuseppe Mirabelli – giurista e politico italiano
 Massimiliano Mirabelli – dirigente sportivo italiano
 Ubaldo Mirabelli – storico dell'arte, musicologo e giornalista italiano
 Walter Mirabelli – calciatore argentino
 Walter Mirabelli – calciatore italiano nato nel 1934
 Walter Mirabelli – calciatore italiano nato nel 1968